Cet article liste les personnages secondaires du Pays de l'Eau, pays de fiction du manga et de l'anime Naruto.

Mizukage 

C'est le chef du village caché de Kiri. Tobi se faisant passer pour Madara n'a jamais porté le titre de Mizukage officiellement, mais Kisame Hoshigaki le nomme tout de même ainsi car grâce à son Sharingan, il contrôlait totalement le quatrième Mizukage et était le véritable dirigeant de Kiri.

Mizukage 

 est le  et père fondateur du village de Kiri. C'est un homme âgé avec de longs cheveux et une longue barbe. Il a des dents en pointes, et une cicatrice lui barrant toute la partie gauche du visage du haut du front au bas de la joue, lui ayant manifestement coûté son œil gauche.
Son garde du corps est un homme aux cheveux longs et noirs qui deviendra le  Mizukage.

Mizukage 

 est le 

C’est un homme blond avec une barbiche courte, qui n’a pas de sourcils et considère ce trait physique comme donnant du charisme ; il porte un grand manteau à rayures verticales avec un col relevé.

Lui et le second Tsuchikage, Mû, se sont entretués lors d'une guerre longtemps avant le début de l’histoire.

Il a succédé au  Mizukage, bien que n’étant pas son garde du corps lors du premier sommet des cinq kage (celui-ci est devenu le  Mizukage).

Son invocation est une palourde géante qui utilise le genjutsu pour créer des mirages. Son élément de chakra est le Yin.

Il utilise les techniques de balles d’eau du clan Hôzuki ; lors de son combat contre Gaara, il contre la défense ultime de celui-ci avec de l’huile qui s’infiltre dans le sable.

Il est invoqué par la technique de la « Réincarnation des âmes » de Kabuto lors de la  guerre ninja, durant laquelle, il est scellé par Gaara (sa palourde ayant été détruite par Oonoki).

Techniques 

 
Le Mizukage invoque une palourde géante, capable de créer de puissants mirages.

Technique utilisée par la palourde du Mizukage pour désorienter ses adversaires.
La palourde crache constamment une brume dans laquelle elle se camoufle avec le Mizukage.
Cette illusion est assez efficace pour perturber des ninjas sensoriels, dont la spécialité est de détecter le chakra des autres ninjas.

 Technique secrète du clan Hozuki qui consiste à transformer son corps en eau, ce qui permet de résister à toutes les attaques physiques ou à distance. Néanmoins, cette technique a un point faible, le Raiton : la maîtrise de la foudre permet d'outrepasser la forme liquide de l'utilisateur. Gengetsu Hozuki a pour particularité de produire une substance huileuse en plus de l'eau.

 L'utilisateur mime un pistolet avec sa main, puis tire un jet d'eau à haute pression de son doigt. Ce jet agit comme une vraie balle.

Le Mizukage crée un clone d’eau recouvert d'une fine couche d'huile, qui se déplace très rapidement. Le clone peut se déformer à volonté et manipuler cette couche d'huile pour créer des lames, afin de se battre au corps-à-corps.
La couche d’huile chauffe à chaque mouvement et fait s’évaporer l’eau à l’intérieur, ce qui fait progressivement grossir le clone. 
Lorsqu'il atteint son point de rupture, le clone explose violemment en projetant un nuage de vapeur d’eau, qui se condense ensuite pour reformer le clone original. Théoriquement, cette technique peut exploser ad infinitum une fois lancée.
Malgré la versatilité et la puissance brute de cette technique, elle possède deux points faibles majeurs : d'abord, le clone est formé à partir du corps de l'utilisateur via la technique de liquéfaction. Cela affaiblit le Mizukage et le rend vulnérable si son véritable corps est découvert. Ensuite, la chaleur dégagée lors de l'explosion est telle que les métaux peuvent fondre et se mêler au clone une fois liquides, ce qui le ralentit et diminue son potentiel de chauffe.

Profil 

 Âge : inconnu (décédé)
 Doubleur : Laurent Vernin

Mizukage 

Le  est un homme brun aux cheveux longs portant des perles dans les cheveux.

Il a été le garde du corps du  Mizukage au premier conseil des cinq kage, mais contrairement aux autres gardes du corps présents, il n'est pas devenu le second kage de son village.

Comme tous les anciens kage décédés, il est invoqué par le Sage des six chemins afin de ramener Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi et tous les démons à queues de la dimension de Kaguya Ôtsutsuki.

Mizukage 

Le , Yagura, était un homme assez jeune avec une longue cicatrice partant sous l'œil gauche et se prolongeant sur sa joue. Il a fait régner un régime de terreur sur Kiri. C'est lui qui a imposé toutes les mesures ayant eu pour résultat de faire connaître son village comme « le village de la brume ensanglantée » (la seule de ces mesures connue étant les combats à la mort entre élèves de l'académie).

C'est contre lui qu'il y a eu une tentative de coup d'État de la part des 7 épéistes de la brume (appelés aussi 7 ninja renégats de Kiri), tentative qui a échoué et forcé ces ninjas à devenir des nuke-nin (ninjas déserteurs) et à quitter le village. Certains de ceux-ci, ou leurs élèves, semblent avoir été réintégrés au village à la fin du régime de ce mizukage.

Il est connu pour être un des rares ninjas ayant eu les capacités pour avoir peut-être pu contrôler les bijū ; il était par d'ailleurs le dernier jinchūriki de Sanbi, et est donc probablement mort des suites de l'extraction de son bijū (dans des circonstances encore inconnues mais lanime révèle que Itachi Uchiwa avec Jûzo, un ancien épéiste de Kiri aussi membre d'Akatsuki, sont les auteurs de l'extraction de son démon).

Sa remplaçante et d'autres membres de Kiri se sont aperçus qu'il était manipulé, et probablement par Akatsuki. De ce fait, Yagura était contrôlé par le Sharingan de Tobi.

Durant la  guerre ninja, il est invoqué par la « Réincarnation des âmes » de Kabuto, comme le reste des jinchūriki. Il est libéré lors de son combat contre Naruto et est invoqué de nouveau par Hagoromo, lorsque ce dernier fera appel aux âmes des Kage défunts pour ramener l'équipe 7 de la dimension où ils ont enfermé Kaguya.

Dans l'animé Boruto: Naruto Next Generations, Boruto et ses amis rencontrent son petit-fils, Kagura Karatachi lors d’un voyage scolaire au village de Kiri.

 Techniques 

 
Yagura crée un miroir d'eau, qui renvoie les attaques de l’adversaire.
 
Sous sa forme de demi-démon, Yagura donne un coup de poing qui fait pousser du corail à l’endroit qu'il touche, immobilisant son adversaire.

Sous sa forme de démon à queue, Yagura se recroqueville et roule sur le sol pour percuter ses adversaires comme un boulet de canon.

 Anime 
 
 Le nom de cette technique est un idiome, se référant au temps clair qui s'ensuit après un typhon.
 Yagura emploie cette technique pour disperser le brouillard en manipulant le vent.

  Mizukage 

 est le  du village de Kiri. C'est une femme auburn aux yeux verts d'une trentaine d'années aux cheveux longs. Elle a un fort caractère et n'hésite pas à menacer ses propres hommes lorsqu'elle croit entendre parler de mariage, d'engagement ou de relations amoureuses.  Cependant, elle ne semble pas indifférente au charme de 
Sasuke Uchiwa, allant jusqu'à éprouver de la douleur à l'idée de l'éliminer. Alors qu'elle le domine au combat, elle est interrompue par Zetsu. Durant la quatrième grande guerre ninja elle s'occupe de mettre en place le plan de protection des seigneurs des pays féodaux.

Elle possède trois affinités élémentaires (eau, feu et terre), et deux natures élémentaires avancées : le , et le  . Ces deux natures élémentaires avancées prouvent que sous son règne, les mentalités de son pays ont évolué, car auparavant les personnes dotées de pouvoirs héréditaires puissants étaient victimes de persécutions.Note : en japonais, son nom (照美) signifie « beauté éclatante ». Techniques 

Certaines de ses techniques sont basés sur l'acidité. Elle possède deux Godai Seishitsu Henka avancés et maîtrise trois affinités : le suiton (eau), le katon (feu) et le doton (terre).
 
 Meï crache un magma à fort pouvoir de dissolution…
 
 Meï crache de la vapeur acide à fort pouvoir de dissolution. En milieu clos, elle peut varier le taux d'acidité avec son chakra.
  — rang D
 Meï crache une brume épaisse. Des dōjutsu comme le Byakûgan ou le Sharingan y sont inefficaces, car plus aucun mouvement ne peut y être discerné. 
  — rang B
 Puissante technique Suiton qui envoie un dragon géant formé d'eau sur l'adversaire. 
 Le  Raikage peut charger également le dragon aqueux d'électricité.
 
 Variante de la technique de la barrière d'eau.
 Anime et jeux vidéo 

Dans Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm Generations, Meï frappe l’adversaire par une tornade d’eau.

Meï envoie une boule d’eau en l'air qui projette des requins de toute part.

  Mizukage 

 est un jeune homme, issu de la dernière génération des épéistes de Kiri ; il possède la dentition d'un requin, trait commun aux Sept épéistes et porte des lunettes. Son épée (qui est en fait une double épée de la forme d'un poisson plat, dont les gardes sont reliées entre elles) se nomme Hiramekarei, qui veut dire littéralement  ; il est seul de sa génération, les autres épées ayant été perdues à la suite de la trahison et de la défection des épéistes de Kiri de la génération précédente. Malgré son appartenance aux épéistes de Kiri, il est doté d’une grande timidité, et doute beaucoup de ses capacités. Durant le Conseil des cinq kage, il accompagne la  Mizukage, Mei, en tant que garde du corps ; il a pour elle beaucoup d’admiration et de respect, et n’est pas insensible à ses charmes, estimant qu’il doit « protéger son magnifique sourire ».

Lors de la  grande guerre ninja, il protège avec la Mizukage les daimyo des grands pays attaqués par le Zetsu noir, qu’il combat ; à cette occasion, Mei remarque qu’il a pris de l’assurance.

Plusieurs années après la fin de la guerre, il succède à Mei en tant que  Mizukage.

 Techniques 

 
 D'ordinaire, Hiramekarei stocke passivement le chakra de son utilisateur. Cette technique permet de libérer tout le chakra stocké pour augmenter la puissance d'Hiramekarei.
Une fois sa puissance libérée, Hiramekarei est entourée de chakra, qui peut être modelé en n'importe quelle arme (épées jumelles, marteau, épée longue).
Ce chakra peut aussi être utilisé comme base pour des techniques plus avancées.

 Après avoir libéré la puissance d'Hiramekarei, Chôjurô envoie une rafale de piques de chakra avec un coup d'épée.
Ces piques s'enfoncent dans la chair de son adversaire et perturbent ses réseaux de chakra. La victime est immobilisée et meurt lentement des suites de cette technique.

 Frères Démons 

Les  sont des ninjas déserteurs (nuke-nin) du village caché de Kiri au service de Zabuza Momochi. Ils apparaissent au début de la mission de l'équipe  de Kakashi au Pays des Vagues, surgissant d’une flaque d’eau leur servant à se dissimuler, et tentent de tuer Tazuna et son escorte, mais sont facilement vaincus par Kakashi.

Contrairement à la plupart des nuke-nin que l'on voit tout au long du manga (dont Zabuza, qui apparaît juste après eux) leurs bandeaux protecteurs ne sont pas rayés.

Ils portent tous deux des masques à gaz qui cachent la moitié inférieure de leur visage, et des gantelets d’armure avec des ongles métalliques empoisonnées (à la main droite pour Gôzu et la gauche pour Meizu), reliés par une chaîne qu’ils utilisent pour immobiliser et déchiqueter leurs adversaires, qu’ils peuvent désolidariser pour attaquer individuellement.

Dans la mythologie japonaise, Gozu et Mezu sont deux démons inspirés de la mythologie chinoise connus sous le nom de « Tête-de-Bœuf » et « Tête-de-Cheval », d’après leur apparence ; ils gardent le royaume des morts (Diyu) où les âmes souffrent en attendant leur réincarnation.

 Gôzu 

 est l'un des Frères Démons avec Meizu. 

Il est décrit comme froid et méticuleux, au contraire de son frère.

Il a des cheveux bruns mi-longs raides et des yeux sombres, et porte une corne métallique noire surmontant son bandeau protecteur. Le reste de sa tenue consiste en un pantalon de treillis, un poncho noir et des sandales ninja.

 Profil 

 Âge : 25 ans
 Anniversaire : 6 juin
 Groupe sanguin : B
 Taille : 
 Poids : 

 Meizu 

 est l'un des Frères Démons avec Gôzu.

Il est décrit comme un hooligan colérique et violent, aimant à torturer ses proies.

Il a des cheveux bruns mi-longs ébouriffés et des yeux sombres, et porte deux cornes métalliques noires surmontant son bandeau protecteur. Le reste de sa tenue consiste en un pantalon de treillis, une tunique grise avec une ceinture kaki et des sandales ninja.

 Profil 

 Âge : 25 ans
 Anniversaire : 21 août
 Groupe sanguin : B
 Taille : 
 Poids : 

 Les sept épéistes légendaires 

Les  sont sept ninjas d'élite du Pays de l'Eau, porteurs d'épées légendaires. Avant le cinquième mizukage, ils tentèrent autrefois un coup d'État pour renverser le mizukage en place, mais ils furent contrés et tués ou forcés à devenir des déserteurs recherchés.

Il ne reste actuellement qu’un seul des sept épéistes à Kiri et une seule des épées originales : Chôjûrô et Hiramekarei ; il sert de garde du corps à la Mizukage en place.

Autrefois, les épées et la manière de combattre avec étaient transmises de maître à élève ; avant que les épéistes ne soient dispersés, il y avait donc toujours sept épéistes. Chacun maîtrisant une des sept épées légendaires (à l’exception de Mangetsu Hôzuki, le seul à les avoir toutes maîtrisées).
 
Grande épée vivante formée d’une multitude de dents de requin, elle ne coupe pas, mais déchiquette ; elle est capable d’absorber le chakra et de le transférer à son épéiste ; elle n’obéit qu’à celui qu’elle a choisi comme maître (si une autre personne la saisit, des dents acérées sortent du manche). Il est possible de fusionner avec elle pour donner un être d’une puissance comparable à celle d’un bijū. Elle peut également suivre des pistes de chakra puissantes, tels les démons à queues.
Possesseur(s): Fuguki Suikazan, Kisame Hoshigaki, Killer Bee, Shizuma Hoshigaki
 
Grande épée de la forme d’un hachoir. Elle est auto-régénérante : si elle est abimée, elle se reconstitue en utilisant le fer présent dans le sang des adversaires qu’elle blesse ou tue.
 Possesseur(s): Juzo Bihwa, Zabuza Momochi, Suigetsu Hôzuki, Kakashi Hatake
 
Double épée de la forme d'un poisson plat, dont les gardes sont reliées entre elles. Elle peut éjecter du chakra et le propulser violemment sur l’adversaire…Hiramekarei peut se lire comme .
Possesseur(s): Mangetsu Hôzuki, Chôjûrô, Kagura Karatatchi
 
Epées jumelles, chacune équipée de deux crocs sur sa partie distale, enveloppées d'éclair et plus affûtées que n'importe quelle autre épée.
Possesseur(s): Ameyuri Ringo, Raïga Kurosuki
 
Une lame courte épaisse d'une part en forme de hache et un maillet d'autre part qui en tapant sur le plat arrière de la première partie lui donne la force nécessaire pour briser ce sur quoi elle appuie.
Possesseur(s): Jinin Akebino
 
Une lame toute en longueur et sans aspérités qui peut traverser entièrement les chairs, munie après sa garde d'une longue corde fine qui suit la lame et permet à celui qui la manie de retenir de multiples cibles, comme s'il « cousait » des pièces de tissu ensemble.
Possesseur(s): Kushimaru Kuriarare
 
Une épée en forme de grand rouleau de parchemin, lui-même tapissé de petits parchemins explosifs à l'intérieur, permettant d'allier la technique d’épéiste aux explosions.
Possesseur(s): Jinpachi Munashi

Lors de la  grande guerre ninja, les sept épéistes de la génération précédente sont invoqués par Kabuto Yakushi pour combattre l’unité de Kakashi Hatake. De plus, Kabuto a réussi à récupérer toutes les épées hormis Samehada et Hiramekarei.

 Dernière génération complète 

Génération connue pour être la plus puissante de l’histoire des sept épéistes de Kiri.

 Zabuza Momochi 

 est un ninja déserteur du pays de l'Eau, engagé par Gatô ; il est un des premiers adversaires de Naruto et de l'équipe 7. Il était surnommé « le démon de Kiri ».

 Mangetsu Hôzuki 

 est le frère aîné de Suigetsu Hôzuki ; seul épéiste à avoir pu maîtriser les sept épées légendaires, il était surnommé « le second démon de Kiri ». En effet, selon son frère, il est l’héritier de Zabuza. Il a comme son frère la capacité de se liquéfier.

Techniques

 Technique secrète du clan Hozuki qui consiste à transformer son corps en eau, ce qui permet de résister à toutes les attaques physiques ou à distance. Néanmoins, cette technique a un point faible, le Raiton : la maîtrise de la foudre permet d'outrepasser la forme liquide de l'utilisateur. Gengetsu Hozuki a pour particularité de produire une substance huileuse en plus de l'eau.

 L'utilisateur mime un pistolet avec sa main, puis tire un jet d'eau à haute pression de son doigt. Ce jet agit comme une vraie balle.

 Kushimaru Kuriarare 

 est un ninja grand très fin, portant le masque de chasseur de déserteurs (oinin) de Kiri. Il utilise l’épée Nuibari qui coud ses adversaires.Techniques de l'animeKushimaru enterre le fil de Nuibari sous le sol, formant un quadrillage de fils tendus et acérés. Lorsque la cible de Kushimaru pose le pied dans la zone, l'épéiste tire brutalement sur son épée pour resserrer les fils et trancher les pieds de tous ceux marchant au sein du quadrillage.

 Ameyuri Ringo 

, la seule femme des Sept épéistes légendaires utilise les épées "Kiba" (les crocs), deux épées très affûtées capables de manipuler la foudre. Comme les autres épéistes, elle a les dents en pointes.Techniques de l'animeAmeyuri plante ses épées dans le sol et envoie une décharge électrique dans le ciel depuis leur manche. Cette décharge appelle la foudre, qui tombe tout autour d'Ameyuri et décime les environs.Ameyuri utilise Kiba pour projeter des éclairs sur sa cible.Ameyuri s'enveloppe intégralement de foudre. Elle peut alors projeter des éclairs sur ses ennemis ou provoquer une décharge électrique au contact.Ameyuri croise ses épées et invoque un éclair pour foudroyer sa cible.

 Jinpachi Munashi 

 manipule l’épée légendaire Homatsu, « Le gicleur explosif », qui combine techniques d’épéiste et explosions gràce son rouleau extensible, tapissé de parchemins explosifs.Techniques de l'animeJinpachi étend le rouleau dHomatsu pour encercler un ennemi, l'empêchant de s'enfuir. Jinpachi fait alors détoner les parchemins sur le rouleau dHomatsu pour tuer sa cible.

Jinin Akebino 

 manipule l’épée légendaire Kabutowari, « Le fendeur de heaumes » constituée d’un maillet et d’une lame en forme de hache, pouvant briser toutes les défenses.

Fuguki Suikazan 

 est le sensei de Kisame Hoshigaki et l’ancien possesseur de Samehada. Il a été assassiné par son élève sur ordre du  Mizukage, Yagura, manipulé par Obito Uchiwa. Lors de la  grande guerre ninja, il est coupé en deux par Kakashi, puis scellé par Saï.

Techniques 

 Fuguki rend ses cheveux aussi durs que des aiguilles et les projette sur l'adversaire.

 Fuguki durcit ses cheveux pour les rendre aussi pénétrants qu'une lance, et les étend pour empaler sa cible.
Fuguki peut contrôler plusieurs mèches simultanément pour empaler plusieurs ennemis d'un coup.
Technique nommée uniquement dans Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Blazing.

Autres épéistes

Kisame Hoshigaki 

 est un ninja déserteur du village de Kiri, et membre de l'organisation Akatsuki, où il a fait équipe avec Itachi Uchiwa.

Suigetsu Hôzuki 

 a été l'élève de Zabuza. Capturé par Orochimaru en tant que sujet d'études, il est libéré par Sasuke pour être intégré à son équipe et récupère l'épée la « trancheuse de tête » sur la tombe de son ancien maître. Son but est de récupérer toutes les épées légendaires, de reconstituer les sept épéistes de Kiri et de devenir leur leader.

Raïga Kurosuki 

 est un déserteur du village de Kiri, au même titre que Zabuza Momochi et Kisame Hoshigaki. Il manie l'une des sept épées légendaire de Kiri, Kiba, ce qui fait certainement de lui le prédécesseur de Ameyuri Ringo (il est vu en compagnie des autres épéistes dans un flash-back de Gaï Maito se souvenant les avoir rencontrés dans sa jeunesse). Raïga utilise des techniques raiton à l'aide de ses deux épées, Kiba (littéralement « les crocs »). La plupart de ce qui est connu sur Raïga est narré lors d’un arc hors-série de l’anime.

Alors qu’il est ANBU à Kiri, Raïga récupère lors d’un raid un enfant nommé Ranmaru ; ce dernier est doté d’un Dōjutsu (technique d’œil) particulier et ne peut pas marcher à cause d’un handicap ; Raïga lui fait découvrir le monde extérieur, tout en l’utilisant, liant une relation semblable à celle de Zabuza Momochi et Haku.

Raïga devient le chef de la famille Kurosuki qui s'est installée dans un village de minerai, et organise souvent pour le plaisir des funérailles et des obsèques en punissant les villageois qui lui désobéissent en les enterrant vivants, considérant qu’un enterrement est un moment joyeux où l’on ne se souvient que des bonnes choses à propos du défunt, et va jusqu’à pleurer abondamment avec sincérité durant ces événements.

Après un combat face à Naruto, Neji, Tenten et Rock Lee, Raïga est recouvert par un éboulement et laissé pour mort. Ranmaru le réanime, et il affronte de nouveau l'équipe de Neji, mais lorsque Ranmaru tente de l’arrêter, Raïga pense que le jeune garçon l’a trahi, et se suicide en se foudroyant, lorsque Naruto le fait tomber d'une falaise.

Profil 

 Âge : inconnu (décédé)
 Seiyū : Keiji Fujiwara
 Doubleur : Tony Beck

Techniques 
 
 Raiga utilise ses épées pour invoquer la foudre autour de lui et former une armure de foudre qui le protège et électrocute les adversaires qui le frappent au corps à corps.
 
 Raiga invoque des éclairs, avec ses épées, qui tournoient autour de lui et forment une tornade. Celle-ci grandit puis se transforme en dragon de foudre qui part sur l'ennemi pour l'électrocuter.
 
 Crée un brouillard autour de ses environs pour se rendre indétectable.
 
 Remplit ses lames ressemblant à des matraques inversées de foudre et les tend vers le ciel. Ensuite des éclairs frappent l’ennemi.
 
 Raïga envoie de l’électricité en courant sur une montagne qui détruit le sol en hauteur ce qui crée un éboulement.
 
 Raïga plante ses armes dans le sol qui crée des éclairs le long du sol qui se dirigent vers l’ennemi.
 
 Raiga peut concentrer du chakra dans ses lames et le lancer sous la forme d’une boule de foudre.

Jûzô Biwa 

 est un ancien possesseur du « hachoir de Kiri ». Dans l’anime, il devient le partenaire d’Itachi Uchiwa lorsque celui-ci rejoint Akatsuki.

Autres 

Dans un flash-back de Gaï Maito se souvenant avoir rencontré les épéistes de Kiri dans sa jeunesse, plusieurs autres épéistes apparaissent, dont notamment les précédents porteurs de Hiramekarei (certainement le prédécesseur de Chôjûrô) et du hachoir de Kiri (certainement le prédécesseur de Zabuza Momochi).

Arc « Rokubi »

Utakata 

 est l'hôte du démon Rokubi. Son apparence et quelques détails sur ses techniques sont connues du manga et des Artbook, mais son histoire est développée dans l'arc hors-série (filler) de l’anime « Rokubi ». Il a déserté le village de Kiri (sa tête est mise à prix à 50 millions de ryôs).

Histoire 

Utakata a fui son village après avoir tué son maître qui tentait d'extraire le démon scellé en lui ; croyant à une tentative de meurtre, Utakata s'était alors transformé en Rokubi. Ayant été blessé à la suite d'un combat, il est recueilli par Hotaru, une jeune fille qui appartient au clan Tsuchigumo. Depuis, elle souhaite faire du jinchūriki son sensei. Lorsque la Team 7 reçoit pour mission de protéger Hotaru de ravisseurs souhaitant le kinjutsu de son clan, Utakata la laisse seule. Mais, après avoir été attaqué par ces mêmes ravisseurs, il retourne avec Hotaru.

Il est recherché par les oinins de Kiri pour le meurtre de son maître. Néanmoins, après un accord temporaire passé avec l'équipe 7, ces derniers acceptent de le laisser en liberté le temps de la mission de protection de Hotaru.

Après avoir sauvé Hotaru une nouvelle fois, Utakata décide d'assurer sa formation… Il recherche alors les oinins pour leur demander l'autorisation de garder Hotaru avec lui, mais ne trouve sur le lieu de rendez-vous que le masque de l'un des ANBU, taché de sang. Il se rend compte que c'est Pain qui l'attend pour le capturer ; comprenant que celui-ci en a après Rokubi, il cherche alors à fuir, mais est très vite rattrapé et coincé sous des rochers, à la suite d'une explosion causée par les roquettes de Shuradô. Il envoie des bulles d'adieu à Hotaru. Il mourra lors de l'extraction de son bijū par Akatsuki.

Durant la  grande guerre ninja, il est invoqué par la « Réincarnation des âmes » de Kabuto, comme le reste des jinchūriki.

Lorsque Naruto et Bee sont attaqués par Tobi et les jinchūriki, ils combattent leurs adversaires et Utakata montre sa technique de bulles explosives.

Dans l'anime, Naruto reconnaît Utakata et ils entament une conversation, Utakata racontant à Naruto sa défaite et sa capture par Pain. Cependant, Tobi contrôle Utakata et ce dernier est obligé de combattre Naruto et Bee.

Profil 

 Âge: Inconnu (décédé)
 Doubleur : Bruno Mullenaerts

Capacités 

Outre sa maîtrise du suiton (« art de maîtriser l'eau »), Utakata est un spécialiste des techniques utilisant les bulles de savon ; il peut notamment les utiliser pour enfermer ses adversaires et les faire exploser, ou les asphyxier en leur coinçant la tête dedans. Il peut également créer des clones à partir de bulles, ou utiliser ses bulles pour voler et ses déplacer.

Techniques 

 
 Ukataka crée des bulles de savon qui entourent ses adversaires, puis explosent à son signal.

Animé 

 
 Utakata crée des bulles de savon qui imprègnent d'acide la cible en éclatant.

Utakata crache un puissant jet d'eau par la bouche.

 Sous sa forme de demi-démon, un épais liquide acide émane de la peau d'Utakata. Cet acide est assez corrosif pour brûler un autre démon à queues.

 Sous sa forme de démon à queues, Utakata crache un épais nuage d'acide capable de désintégrer un arbre en quelques secondes.

Harusame 

Harusame est l'ancien maître de Utakata. Il est mentionné uniquement dans l'arc filler « Rokubi ».

Un soir, il a tenté d'accomplir un rituel durant lequel il a introduit sa main dans le ventre de son élève, pendant que ce dernier était attaché. Malheureusement, Utakata se transforme alors en Rokubi, et tue son maître. Depuis, le jinchūriki pense que son maître a tenté de l'assassiner (de là vient son malaise à se faire appeler « maître ») alors que Tsuguri, chef des ANBU de Kiri, lui affirme que son maître a plutôt essayé de le sauver.

Tsuguri 

Tsuguri est le chef des ANBU et des Oinins du village de Kiri ; il apparaît uniquement dans l'arc filler « Rokubi ». Il possède une cicatrice semblable à celle de Kakashi Hatake à son œil gauche.

Il semble apprécier Utakata puisqu'il lui demande de revenir à Kiri au lieu de continuer à s'enfuir. Il semble également connaître la véritable histoire de Utakata auquel il déclare que son maître voulait le sauver et non le tuer.

Tsuguri est pacifique car, comme Yamato, il ne souhaite pas qu'une guerre se déclenche à cause des missions respectives de son unité et de celle de Yamato. Il est tué avec ses hommes par une invocation de Pain.

Oinin 

Les  de Kiri sont des ANBU ayant la mission spéciale de traquer et de neutraliser les nukenin du village (tels Zabuza Momochi, Kisame Hoshigaki ou Utakata) afin de protéger les secrets de Kiri.

Dans les premiers tomes de Naruto, un des premiers ennemis combattu par Naruto et ses amis, Haku, se cache derrière un masque d’oinin de Kiri.

Techniques 

 
 Provoque une pluie spéciale, qui absorbe le chakra au contact des gouttes, et permet de neutraliser les techniques adverses, comme les bulles d'Utakata, l'« Orbe tourbillonnant » de Naruto ou les monstres dessinés de Saï.
 
 Crée un fouet formé d'eau utilisé pour entraver son adversaire.
 
 Après avoir entravé son adversaire avec le « Fouet du dragon aqueux », permet d'envoyer une décharge continue le long du fouet pour l'affaiblir.

Civil

Daimyo du pays de l'eau 
Le Daimyô de l'Eau (水の国の大名, Mizu no Kuni no Daimyô) règne sur le Pays de l'Eau, c'est lui qui est chargé de nommé les futurs Mizukages.

Autres

Haku 

 est un jeune garçon de 15 ans possédant un pouvoir héréditaire appelé Hyōton qui lui permet de maîtriser la glace.

Il est le bras droit de Zabuza Momochi, un ninja déserteur du village de Kiri, et l'un des premiers adversaires de Naruto.

Ranmaru 

Ranmaru est un jeune garçon apparaissant dans un arc hors-série (filler) de l’anime. doté de pouvoirs héréditaires : une technique d'œil (dōjutsu) qui lui donne un œil rouge, appelé par certains  mais n'ayant pas de nom officiel. Il lui permet de voir les flux de chakra des personnes et de créer des clones de chakra qu'il fait apparaître et disparaître où il le désire, mais également de voir presque a 360 degrés à de longues distances et à travers les objets, comme le byakugan. Ranmaru est extrêmement faible physiquement et ne peut pas se déplacer de lui-même. Il sera recueilli par Raïga qui lui fera voir le monde extérieur en le transportant sur son dos. Grâce à sa capacité, Ranmaru aide Raïga a combattre ses ennemis. Ranmaru peut régénérer les faibles, il soigne littéralement Raïga après sa première défaite face à Naruto.

Chûkichi 

Chûkichi est un ninja portant des lunettes et portant son bandeau protecteur en bandana. Il est invoqué par Kabuto avec la technique de la « Réincarnation des âmes » en raison de ses capacités de ninja senseur, afin de faire partie d’une équipe « embuscade et distraction » avec Sasori, Deidara et Shin, le frère adoptif de Saï, mais vu qu’il déteste Akatsuki et refuse de combattre pour eux, Kabuto doit lui enlever toute personnalité. Il n’est ni scellé, ni vaincu par les ninjas de l'Alliance Shinobi, mais disparaît lorsqu’Itachi annule la Réincarnation des âmes en prenant le contrôle de Kabuto.

Note : on peut remarquer, dans le film Naruto Shippuden : La Flamme de la volonté un personnage enlevé par Hiruko ressemblant trait pour trait à Chûkichi ; cependant, les attributs génétiques volés par ce protagoniste n’ont manifestement rien à voir avec les techniques de Chûkichi.

Ao 

 est le second garde du corps du mizukage pour le « Conseil des cinq kage ». Il est coiffé de la même manière que Kisame Hoshigaki et passe son temps à houspiller son compagnon Chôjûrô quand celui-ci bafouille, ou fait preuve d'une trop grande timidité ou d'une résistance trop faible. Il est utilisé comme ressort comique de répétition : lorsqu'il parle, il utilise souvent maladroitement des mots proches phonétiquement (en japonais) de ceux du champ lexical du mariage, de l'engagement et des relations amoureuses, ce qui a le don d'énerver sa mizukage encore célibataire qui comprend de travers et menace de le tuer s'il ne se tait pas.

Histoire 

Ao prend un peu de l'importance lorsqu’il dévoile son « Byakugan » pour démasquer Danzô (à cette occasion, A le traite d’« enfoiré », son village ayant longtemps convoité cet œil). Lorsque Danzô et ses gardes du corps s’enfuient, Ao les poursuit et se fait piéger par Fû, qui tente de récupérer son œil sur l’ordre de Danzô. Mais le Byakugan d’Ao bénéficie d’une protection que seuls les oinin de Kiri peuvent désactiver, et Ao peut être délivré de l’emprise de Fû par la Mizukage.

Par la suite, Ao participe à la  guerre ninja dans l’unité s’occupant de la communication basée au Quartier Général, avec notamment Inoichi Yamanaka et Shikaku Nara. Comme tous ses coéquipiers, il meurt au cours de la guerre par une attaque offensive à grande distance de Jûbi, contrôlé par Madara Uchiwa et Obito Uchiwa.

Cependant, il réapparaît dans le manga Boruto: Naruto Next Generations. En effet, Ao a survécu miraculeusement, le seul de l'unité à avoir échappé à la mort. À la suite de la guerre, il a dû remplacer plusieurs parties de son corps par des prothèses mécaniques et n’est jamais retourné à Kiri. Dans un train, Ao retrouve son sauveur, le professeur Katasuke qui lui a posé des ajouts cybernétiques, ainsi que l'équipe de ninjas chargés de l'escorter composée du sensei Konohamaru Sarutobi et de ses trois disciples Boruto Uzumaki, Sarada Uchiwa et Mitsuki. Durant le trajet, Ao explique à Boruto qui déteste les outils scientifiques ninjas que la technologie n'est pas mauvaise en soi, tout dépend la façon dont on l'utilise. Alors que l'équipe 7 quitte le wagon, Ao reçoit la visite d'un "interne" de l'organisation Kara : Kashin Koji. Ce dernier lui assigne une mission : retrouver Kawaki, un jeune garçon réceptacle d'une chose convoitée par l'organisation. Peu après, Ao retrouvera l'équipe de Konohamaru mais en tant qu'adversaire. Au terme d'un combat acharné, le jeune Boruto lui fera comprendre qu'il n'est plus le ninja qu'il était et réussit à le vaincre. Par la suite, Ao est tué par Kashin Koji en sauvant Boruto de l'attaque du mystérieux ninja masqué.

Capacités 

Il possède, des suites d'un combat contre un Hyûga, le byakugan sous le cache de son œil droit, ce qui énerve fortement le Raïkage qui a tenté plusieurs fois de récupérer ce dôjutsu. Il a également autrefois combattu Shisui Uchiwa, dont il a apparemment gardé un souvenir cuisant puisqu'il dit qu'il n'oubliera jamais le ressenti de son chakra. Pour protéger ce byakugan, il porte des boucles d'oreilles qui sont en fait des sceaux protecteurs. Quand quelqu'un tente d'arracher l'œil d'Ao, ces boucles d'oreilles le couvrent et le protègent. Seuls les  de Kiri sont capables de désactiver cette protection.

Il est également un ninja « sensoriel », capable de ressentir le chakra et les « recherches » des autres ninjas « sensoriels » (comme Karin).

Techniques 

 
C'est le dōjutsu héréditaire du Clan Hyûga, qu’Ao a récupéré à la suite d'un combat contre un membre de ce clan. Il lui permet de voir les cavités de chakra de son adversaire. Contrairement aux Sharingan transplantés, le Byakugan d’Ao n’est pas activé en continu ; lorsque Ao l’utilise, les veines du visage autour de son œil deviennent apparentes, comme pour les membres du clan Hyûga

Jeu vidéo 

 
Ao, étant un personnage soutien dans le jeu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, dispose d'une technique offensive. Son attaque consiste à créer autour de lui, une vague d'eau glissante sur laquelle il se positionne pour attaquer l'adversaire d'un coup de  paumes chargés d'eau.

Bibliographie

Databooks

Tomes du manga Naruto

Notes et références 

Naruto Eau
Naruto Eau